Takanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Takanen (sjö), Norra Österbotten, 
 Takanen (ö), Mellersta Finland, Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar